Diplecogaster är ett släkte av fiskar som beskrevs av Fraser-brunner, 1938. Diplecogaster ingår i familjen dubbelsugarfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dubbelsugarfiskar
Diplecogaster